Oznaczenie IATA dla portu lotniczego Goroka w Papui-Nowej Gwinei